Vossenkuhl ist der Familienname folgender Personen:

 Jo Vossenkuhl, deutscher Schauspieler und Regisseur
 Wilhelm Vossenkuhl (* 1945), deutscher Philosoph, Autor